Personatges:
 Enric V del Sacre Imperi Romanogermànic (1086 - 1125), emperador i rei d'Alemanya i Itàlia
 Enric V de Baviera (?-1026), comte a Luxemburg (998 -1026) i duc de Baviera (1004-1009 i 1017-26) 
 Enric V de Caríntia (?- 1122), marcgravi d'Ístria i duc de Caríntia 
 Enric V del Palatinat (1173 - 1227), comte Palatí
 Enric V de Luxemburg (1216 - Magúncia, 1281), comte de Luxemburg, Laroche i Arlon (1247 -81) i de Namur (1256 -64) 
 Enric V de Legnica (~1248 - 1296), duc de Legnica
 Enric V d'Anglaterra (1387 - 1422), rei d'Anglaterra
 Enric V de Mecklenburg (1479 - 1552), duc de Mecklenburg
 Enric de Borbó (1820-1883), comte de Chambord, pretendent al tron francès com a Enric V de França
 Literatura:
 Enric V (obra de teatre), drama històric de William Shakespeare escrit cap al 1599
 Cinema:
 Enric V (pel·lícula de 1944), pel·lícula de Laurence Olivier basada en l'obra de Shakespeare
 Enric V (pel·lícula de 1989), pel·lícula de Kenneth Branagh basada en l'obra de Shakespeare
 Enric V (pel·lícula de 2012), telefilm de la BBC basada en l'obra homònima de Shakespeare